Die Seine Normandie Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 19. Dezember 2016 gegründet und umfasst 62 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vernon.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure,
 Communauté de communes des Andelys et de ses Environs und
 Communauté de communes Epte-Vexin-Seine.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 trat die Gemeinde Saint-Aubin-sur-Gaillon von der Communauté de communes Eure-Madrie-Seine zum hiesigen Verband über. Gleichzeitig wechselten die Gemeinden Jouy-sur-Eure und Fontaine-sous-Jouy zur Communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie und die Gemeinde Château-sur-Epte zur Communauté de communes du Vexin Normand.  Am 4. April 2018 setzte der Conseil d’État die entsprechenden Verordnungen des Präfekten des Départements zur Aufnahme von Saint-Aubin-sur-Gaillon außer Kraft und die Gemeinde wurde wieder in den früheren Gemeindeverband aufgenommen.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Boisemont, Corny  und Fresne-l’Archevêque die Commune nouvelle Frenelles-en-Vexin. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 61.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Communauté d’agglomération in der Normandie
Gemeindeverband im Département Eure
Gegründet 2016